Konishi ist der Familienname folgender Personen:

 Hinata Konishi (* 2001), japanischer Fußballspieler
 Katsuyuki Konishi (* 1973), japanischer Synchronsprecher
 Masakazu Konishi (1933–2020), japanisch-US-amerikanischer Ethologe und Neurophysiologe
 Yūdai Konishi (* 1998), japanischer Fußballspieler
 Konishi Yukinaga († 1600), japanischer Kriegsherr
 Yūta Konishi (* 1990), japanischer Hürdenläufer